Coronel Pringles (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Coronel Pringles (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Coronel Pringles (departement), een departement van de Argentijnse provincie San Luis